Maslin ist der Familienname von:
 Bruce R. Maslin (* 1946), australischer Botaniker
 Janet Maslin (* 1949), US-amerikanische Filmkritikerin und Journalistin
 Jewgeni Petrowitsch Maslin (1937–2022), russischer General